{{Ficha de cargo político
|cargo              = Comisario de Relaciones Interinstitucionalesy Administración
|insignia           = Flag of Europe.svg
|pie_insignia       = Emblema de la Comisión Europea
|imagen             = 
|titular            = Maroš Šefčovič
|inicio             = 
|tratamiento        = 
|sede institucional = Palacio Berlaymont (Bruselas)
|residencia         = 
|designado_por      = Presidenta Ursula von der Leyen y confirmado por el Parlamento Europeo
|designado_cargo    = 
|duración           = 
|creación           = 
|sucesión           = 
|primero            = 
|sitio              = www.ec.europa.eu/sefcovic
}}

El Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva es el miembro de la Comisión Europea encargado de la gestión y el seguimiento de las relaciones de la institución con el resto de instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea (en particular con el Parlamento Europeo y el Consejo, los otros dos ángulos de engranaje de la actividad legislativa de la Unión), así como el marco institucional de relación con sus Estados miembros y sus órganos consitucionales. Este comisario tiene además encomendada la dirección global de la administración europea al servicio de la Comisión, los llamados Servicios''. 

La cartera del Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración incluye los siguientes departamentos y servicios:
 la Dirección General de Personal y Administración;
 la Dirección General de Informática;
 la Oficina de Pagos;
 la Oficina de Infraestructuras y Logística;
 la Oficina Europea de Selección de Personal;
 la Escuela Europea de Administración;
 las Escuelas Europeas.

El actual comisario es el político socialista eslovaco Maroš Šefčovič, antiguo Representante Permanente de su país en Bruselas, conocido federalista. Ocupa asimismo el cargo de Vicepresidente de la Comisión.

Referencias 

Comisión Europea
Altos cargos de la Unión Europea
Política de la Unión Europea

fr:Commissaire européen#Portefeuilles actuels